Титулу из претходне године требало је да брани Сем Квери, али је одлучио да не учествује на турниру.

Носиоци 
Прва четири носиоца су слободна у првом колу.

  'Новак Ђоковић (победник)
  Виктор Троицки (друго коло)
  Гиљермо Гарсија-Лопез (друго коло)
  Алберт Монтањес (четвртфинале)

<li> Џон Изнер (прво коло)
<li> Ернестс Гулбис (прво коло) 
<li> Јанко Типсаревић (полуфинале, одустао због повреде квадрицепса десне ноге)
<li> Хуан Монако ''(прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб 

Тенис 2011.
Отворено првенство Србије у тенису
Тенис у Београду